Rho è un cognome di lingua italiana.

Varianti 
Il cognome non presenta varianti.

Origine e diffusione 
Cognome tipicamente milanese, è presente in tutta Lombardia.

Deriva dal toponimo Rho, nella città metropolitana di Milano.

In Italia conta circa 276 presenze.

Persone

Note

Altri progetti 

Cognomi italiani